Utopia Banished — четвёртый студийный альбом британской грайндкор-группы Napalm Death, выпущен 23 июня 1992 года лейблом Earache Records.

Об альбоме
Utopia Banished стал первым альбомом с участием ударника Дэнни Эрреры после того, как группу покинул Мик Харрис. Также на этом альбоме Napalm Death начали работать с известным продюсером Колином Ричардсоном, сотрудничество с которым продлилось вплоть до 1999 года. Запись проходила в феврале-марте 1992 года в студии The Windings (город Рэксхэм, Северный Уэльс).

После неоднозначной оценки фанатами предыдущего диска Harmony Corruption группа снова сдвинулась в плане звучания в сторону грайндкора, и поэтому альбом был ближе к первоначальным альбомам группы — Scum и From Enslavement to Obliteration. Однако определённая дэт-составляющая осталась. Длительность песен уменьшилась, а число композиций возросло.

Звучащая в завершающей альбом композиции «Contemptuous» строчка «I am in a world of shit» взята из кинофильма Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка».

Альбом в плане коммерции оказался весьма успешным, заняв в пике 58-е место в британском чарте.

Лимитированное и виниловое издания этого альбома включали дополнительный диск с 4 бонус-треками песни. Современные издания альбома вместо этих треков содержат бонусный DVD-диск The DVD с материалами выступлений Napalm Death в 1989—1990 годах.

Список композиций 
"Discordance" – 1:26
"I Abstain" – 3:30
"Dementia Access" – 2:27
"Christening of the Blind" – 3:21
"The World Keeps Turning" – 2:55
"Idiosyncratic" – 2:35
"Aryanisms" – 3:08
"Cause and Effect (Pt. II)" – 2:07
"Judicial Slime" – 2:36
"Distorting the Medium" – 1:58
"Got Time to Kill" – 2:28
"Upward and Uninterested" – 2:07
"Exile" – 2:00
"Awake (To a Life of Misery)" – 2:05
"Contemptuous" – 4:21

Список бонусных композиций 
"One and the Same" – 1:50
"Sick and Tired" – 1:26
"Malignant Trait" – 2:20
"Killing with Kindness" – 2:07

Участники записи 
Марк «Барни» Гринуэй – Вокал
Шэйн Эмбери – Бас
Митч Харрис – Гитара, вокал
Джесси Пинтадо – Гитара
Дэнни Эррера – Барабаны

Альбомы Napalm Death
Альбомы Earache Records